Više različitih svemirskih letelica je korišćeno za prevoz tereta do i sa svemirskih stanica.

Tabelarni kodni ključ

Orbitalna svemirska vozila

Napomene

Vidi još 

Teretni svemirski brod
Poređenje svemirskih vozila sa posadom
Poređenje orbitalnih sistema za lansiranje
Poređenje orbitalnih raketnih motora

Reference 

Ракете
Ракета носач
Ракетна погонска горива
Ракетна горива
Ракетна техника
Ракетни мотори
Ракетни системи
Свемирска трка
Свемирске летелице
Свемирске мисије
Свемирске станице
Свемирски програм по државама
Листа ракета